złotnica – rodzaj czepca
 złotnica (Asphodeline Rchb.) – rodzaj roślin należący do rodziny złotogłowowych
 Złotnica – wieś w Polsce, w województwie warmińsko-mazurskim, powiecie elbląskim, gminie Markusy
 Złotnica – wzniesienie w masywie Babiej Góry, w Beskidzie Żywieckim
 Złotnica – potok, dopływ Bystrzycy
 Złotnica – rzeka, dopływ Baryczy
 Złotnica – struga, dopływ Bobru